Ораду́р-сюр-Глан, Орадур-сюр-Ґлан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південь від Парижа, 20 км на північний захід від Ліможа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті значились 1005 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2313,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Масове вбивство під час Другої Світової війни

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Орадур-сюр-Глан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня В'єнна
Масові вбивства у Другу світову війну
Воєнні злочини нацистів